Линниченко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Линниченко, Андрей Иванович (1822—1888) — русский учёный (историк литературы) и педагог, действительный статский советник.
 Линниченко, Иван Андреевич (1857—1926) — русский историк, славист, археограф, педагог.